François-Poncet est le nom de famille de :

 Henri François puis François-Poncet (1851-1925), conseiller à la cour d'appel de Paris, chevalier de la Légion d'honneur ;
 André François-Poncet (1887-1978), homme politique français du , académicien français, ambassadeur en Allemagne ;
 Jean François-Poncet (1928-2012), sénateur de Lot-et-Garonne, président du conseil général de Lot-et-Garonne, dernier ministre des Affaires étrangères de Valéry Giscard d’Estaing ;
 Geneviève François-Poncet (1931), épouse Robert Zellinger de Balkany (1931-2015), promoteur immobilier, dont postérité ;
 Albert François-Poncet (1890-1985), chevalier de la Légion d'honneur ;
 Michel François-Poncet (1935-2005), président-directeur général de Paribas, officier de la Légion d'honneur.

Patronyme français